Pohádka máje může být:
 Pohádka máje – kniha Viléma Mrštíka z roku 1897
 Pohádka máje (film, 1926) – český film z roku 1926  režiséra Karla Antona natočený na motivy stejnojmenné knihy
 Pohádka máje (film, 1940) – český film z roku 1940 režiséra Otakara Vávry  natočený na motivy stejnojmenné knihy

jiné významy
 Pohádka máje (odrůda růží) – odrůda růží 
 Památník Pohádky máje v Ostrovačicích 
 Základní sídelní jednotka v katastu Bystrc,  zaujímající severozápadní část katastru včetně Podkomorské myslivny, Helenčina údolí a stejnojmenného kopce.

Reference